1,3-cicloesadiene – diene ciclico 
 1,4-cicloesadiene – diene ciclico